В одиночному розряді тенісного турніру Indonesia Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Яюк Басукі здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гроссман 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Яюк Басукі (переможниця)
 Енн Гроссман (фінал)
 Ніколь Арендт (півфінал)
 Мішелл Джаггерд-Лай (півфінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Крісті Богерт (чвертьфінал)
 Катаріна Студенікова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Indonesia Open